Two Hands (due mani in inglese) può riferirsi a:

Cinema
Two Hands – film del 1999 diretto da Gregor Jordan
Two Hands: The Leon Fleisher Story – cortometraggio del 2006 diretto da Nathaniel Kahn

Musica
 Two Hands – singolo dei Jars of Clay del 2009
 Two Hands – album dei Turbowolf del 2015
 Two Hands – album dei Big Thief del 2019